Leptokoenenia är ett släkte av spindeldjur. Leptokoenenia ingår i familjen Eukoeneniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Leptokoenenia